André Lenormand peut faire référence à :

 André Lenormand (1913-1984), homme politique français.
 André Lenormand (1901-1993), peintre et caricaturiste français, ayant vécu en Loire-Atlantique.